Abbotswood ist der Name mehrerer Orte im Vereinigten Königreich:

 Abbotswood (Hampshire)
 Abbotswood (Surrey)
 Abbotswood (Yate)